Der Geely GS (auch Geely Emgrand GS) ist ein Crossover-SUV des chinesischen Automobilherstellers Geely der Marke Geely.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug im Rahmen der Beijing Auto Show im April 2016. Zeitgleich startete in China auch der Verkauf des GS. In Europa ist der Crossover nicht erhältlich. Die Limousine Geely GL basiert auf dem GS. Gestaltet wurden beide Fahrzeuge von Peter Horbury, dem ehemaligen Designer von Volvo. Neben der normalen Variante ist der Wagen auch als GS Sport erhältlich.

Am 9. Juni 2018 wurde in China mit dem Geely GSe eine Elektroversion des Fahrzeugs eingeführt, die sich optisch nur geringfügig vom GS unterscheidet.

Im Januar 2021 präsentierte Geely eine überarbeitete Version des GS.

Die Abmessungen des Crossovers ähneln denen des BMW X2 und des Mercedes-Benz GLA. Der Kaufpreis liegt aber deutlich unter dem der deutschen Premiumhersteller. Der batterieelektrisch angetriebene Geometry C basiert auf dem GS.

Technische Daten 
Als Antriebsvarianten stehen drei Ottomotoren und ein Elektromotor zur Verfügung. Der Antrieb erfolgt serienmäßig mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe über die Vorderräder. Optional ist für beide Motoren ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von Getrag erhältlich.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website

Kombilimousine
Elektroautomodell